Vâltori ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vâltori (Vadu Moților), Dorf im Kreis Alba
 Vâltori (Zlatna), Dorf im Kreis Alba